Ashley Cooper
 Ashley Cooper (1936–2020) ausztrál teniszező
 Ashley Cooper (1980–2008) ausztrál autóversenyző
 Ashley Cooper (1988) ausztrál énekes
Ashley-Cooper családnévként
 Anthony Ashley-Cooper (1671–1713) Shaftesbury harmadik earlje
 Anthony Ashley-Cooper (1801–1855) Shaftesbury hetedik earlje
 Anthony Ashley-Cooper (1831–1886) Shaftesbury nyolcadik earlje
 Anthony Ashley-Cooper (1869–1961) Shaftesbury kilencedik earlje
 Anthony Ashley-Cooper (1938–2004) Shaftesbury tizedik earlje
 Anthony Ashley-Cooper (1977–2005) Shaftesbury tizenegyedik earlje
 Nicholas Ashley-Cooper (1979) Shaftesbury tizenkettedik earlje